El nombre Clito fue llevado por dos generales de Alejandro Magno:

 Clito el Negro;
 Clito el Blanco.

También fue un gobernante de Iliria:

 Clito de Iliria

Este término también puede referirse a:

 Clito, la madre de la estirpe de los reyes atlantes según la mitología griega;
 Clito, un género de mariposas de la familia de los hespéridos.